Parkdale (Arkansas)
Parkdale (Oregon)
Parkdale (Missouri)

Desambiguações de topônimos